Mähn steht für:

 Mähn (Einheit), historisches Gewichtsmaß in Afghanistan

Mähn ist der Familienname folgender Personen:

 Karl-Helmut Mähn (* 1960), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Mahn